В список включены парусные и парусно-винтовые шхуны, находившиеся в составе Российского императорского флота с конца XVIII века и до прекращения его существования в начале XX века.

Шхуны (), небольшие двух- или трёхмачтовые суда с косым парусным вооружением и наклоненными назад мачтами, вооружение и такелаж этих судов были спроектированы таким образом, чтобы предельно уменьшить число членов экипажа, необходимых для их обслуживания. Американские и английские историки флота, такие как Ховард Чапель и Дэвид Макгрегор, полагают, что новый тип парусного вооружения — шхуна, появился в Северной Америке в начале XVIII века. Первоначально эти суда получили распространение в североамериканских колониях, а в 1760-х годах появились в составе английского флота. В европейских флотах и в колониях шхуны преимущественно использовались для борьбы с контрабандой, патрулирования и посыльной службы, в связи с чем вооружались небольшим количеством мелкокалиберных орудий.

Первые шхуны русского флота были заложены в 1771 году по проекту английского адмирала на русской службе Чарльза Ноульса для комплектования Дунайской флотилии. Полученный во время службы в Вест-Индской кампании Чарльзом Ноульсом опыт использования шхун в английском флоте позволил использовать новейший на тот момент тип парусного вооружения в России почти одновременно с английским флотом. Однако в отличие от английских шхун, использовавшихся в качестве патрульных и посыльных судов с немногочисленной и малокалиберной артиллерией, первые русские шхуны строились как ударные суда подобные гребным фрегатам. В апреле 1772 года Чарльзом Ноульсом было определено место для оборудования стапелей в Измаиле и в конце мая — начале июня того же года первые 4 шхуны по чертежам английского адмирала были заложены. Строились суда из заранее заготовленного в Молдавии леса и после спуска на воду в 1772 и 1773 годах получили наименования «Победослав Дунайский», «Вечеслав», «Измаил» и «Браилов». Первоначальное вооружение для установки на вновь построенные суда было снято с галиотов и галер, однако позже по итогам испытаний шхуны были признаны «судами удобными для морскаго плавания» и перевооружены 12-фунтовыми орудиями. Все 4 первые русские шхуны принимали участие в русско-турецкой войне 1768—1774 годов, а уже после войны, находясь в составе Дунайской флотилии, прошли испытание сильнейшим штормом, в результате которого одна из шхун разбилась, а остальным успешно удалось преодолеть стихию, после которой все они продолжили службу в русском флоте в составе Азовской флотилии.

В дальнейшем шхуны продолжили использоваться в российском флоте для крейсерских и учебных плаваний, в качестве брандвахтенных, таможенных и пассажирских судов, для доставки срочных грузов и почты, а также принимали участие в гидрографических работах и научных экспедициях. В качестве артиллерийского вооружения на поздних шхунах, как и на аналогичных судах европейских флотов, устанавливались орудия малого калибра общим числом до 16 штук, а чертежи дунайских шхун легли в основу при проектировании гребных фрегатов. Шхуны использовались в составе флотов и флотилий Российской империи в том или ином количестве до начала XX века, когда Российский императорский флот прекратил свое существование, принимали участие в действиях флота в вооружённых конфликтах и по поддержанию порядка в Балтийском, Белом, Чёрном, Азовском, Каспийском, Аральском и Средиземном морях, а также на Тихом океане. В середине XIX века началась замена в составе флота парусных шхун на парусно-винтовые с паровыми энергетическими установками, а деревянные корпуса постепенно вытеснялись корпусами с металлическим набором и деревянной обшивкой, а затем и цельнометаллическими корпусами. Впоследствии некоторые из этих шхун продолжили службу в составе флота Вооружённых сил Юга России, флотов Эстонии и СССР.

Легенда 
Список судов разбит на разделы по флотам и флотилиям, внутри разделов суда представлены в порядке очерёдности включения их в состав флота, в рамках одного года — по алфавиту. Ссылки на источники информации для каждой строки таблиц списка и комментариев, приведённых к соответствующим строкам, сгруппированы и располагаются в столбце Примечания.

Таблица:
 Наименование — имя судна.
 Количество орудий — количество артиллерийских орудий, установленных на судне. В случае, если судно в разное время было вооружено различным количеством орудий, значения указываться через знак «/», в случае отсутствия артиллерийского вооружения указан знак «—».
 Размер — длина и ширина судна в метрах.
 Водоизмещение — водоизмещение шхуны в тоннах.
 Осадка — осадка судна (глубина погружения в воду) в метрах.
 Мощность паровой машины — мощность паровой машины, через знак «/» указываются номинальные/индикаторные лошадиные силы, если в ячейке находится одно значение, уточнения указываются в комментариях, если в различных источниках приведены различные значения мощности паровых машин, самое маленькое и самое большое из значений указываются через знак «—».
 Экипаж — количество членов экипажа.
 Верфь — верфь постройки судна.
 Корабельный мастер — фамилия мастера, построившего или руководившего постройкой судна.
 Год включения в состав флота — для судов, построенных в России, указывается год их спуска на воду, для приобретённых судов — год покупки, для трофейных — год взятия в плен.
 Год вывода из состава флота — дата завершения службы в составе флота.
 История службы — основные места, даты и события.
 н/д — нет данных.
Сортировка может проводиться по любому из выбранных столбцов таблиц, кроме столбцов История службы и Примечания.

Балтийский флот 
В разделе приведены все шхуны, входившие в состав Балтийского флота России.

Парусные шхуны Балтийского флота 
В составе Балтийского флота за все время его существования в разное время несли службу 19 парусных шхун. Большая часть балтийских шхун строились на российских верфях, по двум шхунам сведений о местах их постройки не сохранилось.

Парусно-винтовые шхуны Балтийского флота 
В составе Балтийского флота за все время несли службу 4 парусно-винтовые шхуны, построенные на английских верфях по одному проекту, тип «Бакан», и три шхуны другой конструкции, входившие в таможенную флотилию. Две из четырёх шхун типа «Бакан», «Компас» и «Секстан», впоследствии несли службу в составе военно-морских сил Эстонии и Балтийского флота СССР.

Черноморский флот 
В разделе приведены все шхуны, входившие в состав Дунайской и Азовской флотилий, а затем Черноморского флота России.

Парусные шхуны Черноморского флота 
В составе Дунайской и Азовской флотилий, а затем Черноморского флота за все время их существования в разное время несли службу 25 парусных шхун. Большая часть черноморских шхун строились на российских верфях, также две шхуны были приобретены для нужд флота у частных владельцев и сведения о местах их постройки не сохранилось.

Парусно-винтовые шхуны Черноморского флота 
В составе Черноморского флота за все время их существования в разное время несли службу 23 парусно-винтовых шхуны, построенных как на российских, так и на зарубежных верфях. Поздние из этих судов несли службу в составе флота Вооружённых сил Юга России и СССР.

Аральская флотилия 
В разделе приведены все шхуны, входившие в состав Аральской флотилии России. За все время существования флотилии в её составе несли службу две специально построенные для её нужд парусные шхуны, также одна шхуна была построена для организации компанейского рыболовства. Парусно-винтовые шхуны для комплектования Аральской флотилии не строились.

Беломорская флотилия 
В разделе приведены все шхуны, входившие в состав Беломорской флотилии России.

Парусные шхуны Беломорской флотилии 
За все время существование Беломорской флотилии в её составе несли службу 8 парусных шхун, по большей части использовавшихся в качестве экспедиционных и гидрографических судов.

Парусно-винтовые шхуны Беломорской флотилии 
В составе Беломорской флотилии за все время её существования несли службу 2 специально построенные для нужд флотилии парусно-винтовые шхуны и переведённая из Балтийского флота в 1899 году шхуна «Бакан».

Каспийская флотилия 
В разделе приведены все шхуны, в разное время входившие в состав Каспийской флотилии России. В отличие от шхун Балтийского и Черноморского флотов, которые могли нести до 18 орудий, каспийские шхуны вооружались 4—8 пушками или карронадами небольшого калибра и несколькими фальконетами.

Парусные шхуны Каспийской флотилии 
За всё время существования флотилии в её составе служили 5 парусных шхун. Все эти шхуны были построены в 1840-х годах в Або и по внутренним водным путям переведены в Каспийское море.

Парусно-винтовые шхуны Каспийской флотилии 
За всё время существования флотилии в её составе служили 8 парусно-винтовых шхун, построенных специально для Каспийского моря, также в составе Каспийской флотилии в качестве парохода служила переведённая из Балтийского флота шхуна «Часовой».

Сибирская флотилия 
В разделе приведены все шхуны, входившие в состав Сибирской флотилии России.

Парусные шхуны Сибирской флотилии 
За всё время существования флотилии в её составе служили 6 парусных шхун, построенных на российских и американских верфях, а также одна шхуна построенная в Японии. При этом 5 из них сторонились специально для нужд флотилии, одна была захвачена у браконьеров и одна построена после кораблекрушения для эвакуации экипажа погибшего фрегата.

Парусно-винтовые шхуны Сибирской флотилии 
За всё время существования флотилии в её составе служили 6 парусно-винтовых шхун, построенных на российских и европейских верфях.

Прочие шхуны 
Помимо приведённых в таблицах флотов и флотилий шхун в IX томе «Общего морского списка» есть упоминания о парусно-винтовой шхуне «Богатырь», совершавшей плавания в Греческом архипелаге в 1867—1868 годах и Чёрном море 1869—1871 годах, а в XV томе «Общего морского списка» есть упоминание о шхуне «Джон Гамильтон Льюис», совершавшей плавания в кампанию 1891 года, однако каких либо других сведений об этих судах, как и данных о включении его в состав российского флота не сохранилось.

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шхуны
Шхуны Российской империи